Schapbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Gemeinde und Orte:
 Bad Rippoldsau-Schapbach, Gemeinde im Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schapbach (Bad Rippoldsau-Schapbach), ehemalige Gemeinde, heute Ortsteil und Dorf von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schapbach (Schönau am Königssee), Siedlungsplatz der Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schapbachalm, Alm im Ramsauer Forst, Gemeinde Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wildschapbach, Zinken im Ortsteil Schapbach von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schapbach (Ramsauer Ache), rechter Zufluss der Ramsauer Ache im Gemeindeteil Au, Ramsau bei Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wildschapbach (Fluss), rechter Zufluss der Wolf, auch Wolfach genannt, unterhalb der Ruine Romburg im Ortsteil Schapbach von Bad Rippoldsau-Schapbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg